Acipenser pygmaeus Pallas, 1814 - synonim gatunku ryby Sterlet
 Acipenser pygmaeus Reisinger, 1830 - synonim gatunku  ryby Jesiotr rosyjski